Top Country Albums 2001 — это список кантри-альбомов №1 в США в 2001 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 24 недели с перерывами был на №1 саундтрек к фильму О, где же ты, брат? (также #1 Billboard 200, но уже в следующем 2002 году, после получения премии Грэмми).

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2001 году
 Список альбомов № 1 в США в 2001 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2001 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2001 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2001 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2001 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2001 году

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2001 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2001 года
2001 год в музыке США